Це список російських офіцерів, які загинули в бою під час вторгнення російських військ в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. У переліку наведено вищий та старший офіцерський склад, а також молодші офіцери та інші військовослужбовці, які були нагороджені званням «Герой Російської Федерації» в період від 24 лютого до 31 грудня 2022.

Станом на 1 листопада 2022 року, чеська моніторингова група «Russian Officers killed in Ukraine» повідомила, що в Україні загинули 1402 російських генералів та офіцерів, в тому числі, 10 генералів (2 генерал-лейтенанти та 8 генерал-майорів), 44 полковника, 98 підполковників, 193 майори, 279 капітанів, 471 старших лейтенантів, 235 лейтенантів, 72 офіцера іншого рангу.

Станом на 19 січня 2023 року, за результатами моніторингу відкритих джерел інформації, в Україні загинуло 1402 російських генералів та офіцерів, в тому числі, 10 генералів, 50 полковників, 116 підполковників, 229 майорів, 324 капітанів, 538 старших лейтенантів, 277 лейтенантів, 122 офіцерів іншого рангу, військові звання яких - не ідентифіковано.

Вищі офіцери

Генерал-лейтенанти

Генерал-майори

Старші офіцери

Полковники/капітани 1-го рангу

Підполковники/капітани 2-го рангу

Майори/капітани 3-го рангу

Герої Російської Федерації

Див. також 
 Втрати у російсько-грузинській війні (2008)
 Втрати Росії у російсько-українській війні (з 2014)
 Втрати у російсько-українській війні (з 2014)
 Втрати російської армії під час вторгнення в Україну, 2022
 Втрати проросійських сил у російсько-українській війні (з 2014)
 Втрати військової техніки у російсько-українській війні (з 2014)
 Втрати російської авіації під час вторгнення в Україну 2022
 Список вояків-іноземців, загиблих у російсько-українській війні (на проросійському боці)
 Список загиблих іноземних добровольців в російсько-українській війні
 Втрати Збройних сил Росії у Сирії
 Список російських офіцерів, що потрапили в полон під час вторгнення в Україну (2022)
 Замахи на колаборантів та окупаційних чиновників під час вторгнення в Україну 2022
 Загадкові смерті російських бізнесменів (2022)
 Список російських офіцерів, що загинули під час вторгнення в Україну (2023)

Примітки

Джерела 
 Лукашова Соня. Російські генерали, вбиті на війні в Україні. Як служили, де воювали і чим були цінні для Кремля  // Українська правда, 22 березня 2022
 Маслюкова Ірина. Скільки генералів та полковників втратив Путін за місяць в Україні. Хто вони?  // Радіо Свобода, 25 березня 2022
 Тобаяс Бен. Скільки російських генералів загинули на війні в Україні і чому це стається , BBC News, 17 березня 2022
 Просвірова Ольга, Івшина Ольга. Кожен п'ятий — офіцер. Про що свідчать втрати Росії у війні з Україною, BBC News, 6 квітня 2022
 Російські генерали, які загинули в боях на території України, 11 березня 2022
 Погибшие офицеры ВС РФ. Часть 2, 12 мая 2022
 Мы говорим про потери вооруженных сил РФ в Украине

Посилання 
 РНБО опублікувала список вищих командирів РФ, яких ліквідували в Україні  // lb.ua
 Ліквідовані генерали та командири армії РФ в Україні (перелік, оновлюється)  // Defense Express

Втрати російської сторони у російсько-українській війні (з 2014)
Російські військовики, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)
Померли 2022